Csehország
 Miřetice, település a Benešovi járásban
 Miřetice, település a Chrudimi járásban
 Miřetice, Vacov településrésze a Prachaticei járásban
 Miřetice u Klášterce nad Ohří, Klášterec nad Ohří településrésze a Chomutovi járásban
 Miřetice u Vintířova, Radonice településrésze a Chomutovi járásban